Жюль Габриэль Анри де Сибур () был французским архитектором, работавшим в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ранний период жизни 
Он родился в Париже, Франция, в семье виконта Габриэля де Сибура и Мэри Луизы Джонсон Белфастской, штат Мэн. Ещё в детстве он переехал в Соединённые Штаты. 

Он учился в школе Святого Павла в Нью-Гэмпшире, затем в 1896 году получил степень в Йельском университете, где был членом  братства «Череп и кости» .

Поработав некоторое время в Нью-Йорке, он -также- учился в Школе изящных искусств.

Карьера 
После колледжа де Сибур работал с Эрнестом Флэггом и Брюсом Прайсом в Нью-Йорке. Он отправился в Париж для получения дополнительного образования, но после смерти Прайса в мае 1903 года де Сибур унаследовал практику и продолжил работу в переименованной фирме Bruce Price & de Sibour. С 1908 по 1911 год де Сибур имел офисы как в Нью-Йорке, так и в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако, через год после переезда в округ Колумбия в 1910 году де Сибур закрыл свой нью-йоркский офис. С 1908 по 1922 год де Сибур имел офис в здании Hibbs Building, а в 1923 году переехал в здание Edmonds Building. 

Самые известные работы Де Сибура — величественные жилые дома и здания посольств (например, посольство Узбекистана, называемое резиденцией Мура, на Массачусетс-авеню, 1746). Также он спроектировал десятки офисных зданий, многоквартирных домов и разнообразных построек. В 1910 году де Сибур спроектировал инвестиционное здание, девятиэтажный банк и офис, построенный Дж. Л. Маршаллом на 15-й улице и К-стрит на северо-западе. В том же году он спроектировал здание Маклахлена на 1001 G Street NW и то, что сейчас является национальной штаб-квартирой Национальной ассоциации клубов цветных женщин на 1601 R Street NW для Ричарда Томаса Маллигана и его жены Эмили Огстон Маллиган, племянницы министра военно-морского флота. Джордж М. Робсон. В 1911 году будет спроектировано девятиэтажное офисное здание по адресу 1512 H Street NW, а в 1912 году — четырёхэтажный жилой дом по адресу 1409 15th Street NW и пятиэтажный жилой дом по адресу 1785 Massachusetts Avenue NW. Он сотрудничал с бостонской фирмой Десмонда и Лорда в Мемориальном здании Клэппа (443 Конгресс-стрит, Портленд, Мэн), открытом в 1920 году. В 1922 году де Сибур спроектировал многоквартирный дом, удивительно похожий на его проект отеля Hamilton 1922 года, на 16-й улице, 1200, северо-запад, который позже был преобразован в отель Jefferson. В 1923 году Дж. Х. де Сибур также спроектировал Lee House, восьмиэтажный отель на северо-западном углу 15-й улицы и L-стрит NW, для корпорации Kenwood. 

Работая в стиле изящных искусств на протяжении всей своей карьеры, здания де Сибура характеризуются обширным прикладным декором и французским влиянием в их дизайне. Дополнительные известные здания включают Chevy Chase Club, University Club, Театр Chase’s Theater и Riggs Building, WB Hibbs and Company Building и Федерально-американский национальный банк. Он спроектировал посольство Франции на Калорама-роуд, 2221, северо-запад, дом Уилкинса на 1700 Массачусетс-авеню, северо-запад, служащий перуанской канцелярией, резиденцию Стюарта, служащую посольством Люксембурга, на 2200 Массачусетс-авеню, северо-запад, и поместье Оксон-Хилл (1928 г.), поместье Самнера Уэллса в Оксон-Хилл, штат Мэриленд.

Личная жизнь 
В 1898 году де Сибур женился на Маргарет Мари Клагетт, дочери мистера и миссис Уильям Х. Клагетт из Вашингтона, округ Колумбия. У Жюля и Маргарет было трое сыновей: Анри Луи, Жак Блез и Жан Раймон.

Примечания

Ссылки 
 Посольство Перу, Вашингтон, округ Колумбия — Канцелярия — История
 Баллада о Чеви Чейзе
 Принц изящных искусств

Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Иммигрировавшие в США из Франции
Выпускники Йельского университета
Архитекторы США